Paduaner (abgeleitet von der italienischen Stadt Padua) steht für:
 Bewohner der Stadt Padua
 Paduaner (Münze), Imitate alter Münzen
 Paduaner (Huhn), eine alte Hühnerrasse
 Paduaner (Kanarienvogel), italienische Frisé-Rasse der Kanarienvögel